Chengqu  är kinesiska och betyder "stadsdistrikt". Det kan syfta på följande orter i Kina:

Chengqu, Changzhi – ett stadsdistrikt i Changzhi i Shanxi-provinsen
Chengqu, Datong – ett stadsdistrikt i Datong i Shanxi-provinsen
Chengqu, Jincheng – ett stadsdistrikt i Datong i Shanxi-provinsen
Chengqu, Shanwei – ett stadsdistrikt i Shanwei i Guangdong-provinsen
Chengqu, Yangquan – ett stadsdistrikt i Yangquan i Shanxi-provinsen

WP:Projekt Kina